Инфраструкту́ра ( — «ниже», «под» и  — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.

В современном русском языке в общеупотребительном значении инфраструктура — это совокупность предприятий, учреждений, систем управления, связи и т. п., обеспечивающая деятельность общества или какой-либо её сферы.

В английском языке термин «инфраструктура» (англ. infrastructure) появился в 1920—1928 гг. и первоначально использовался в военной сфере, где им обозначали комплекс сооружений, обеспечивающих действие вооружённых сил.

Разновидности инфраструктуры 
Отдельный интерес представляют классификации инфраструктуры, которые производится по различным признакам.

По признаку сферы действия можно выделить следующие виды инфраструктуры:
 Производственная инфраструктура.
 Социальная инфраструктура — совокупность отраслей и предприятий, функционально обеспечивающих нормальную жизнедеятельность населения. Включает здравоохранение, дошкольное, внешкольное, общее и профессиональное образование и т. д.
 Транспортная инфраструктура — совокупность отраслей и предприятий транспорта.
 Инженерная инфраструктура — системы инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений.
 Инфраструктура экономики — совокупность отраслей и видов деятельности, обслуживающих производство и хозяйство в целом.
 Информационная инфраструктура — система информационных организационных структур, подсистем, обеспечивающих функционирование чего-либо.
 Военная инфраструктура — системы стационарных объектов и отдельных сооружений, являющихся основой для развертывания вооружённых сил, ведения военных действий и обеспечения боевой и оперативной подготовки войск.
 Рыночная инфраструктура — система учреждений и организаций (банков, бирж, ярмарок, страховых компаний, консультационных и информационно-маркетинговых фирм и т. д.), обеспечивающих свободное движение товаров и услуг на рынке.
 Инновационная инфраструктура — это комплекс организационно-экономических институтов, непосредственно обеспечивающих условия реализации инновационных процессов хозяйствующими субъектами (в том числе специализированными инновационными организациями) на основе принципов экономической эффективности как национальной экономики в целом, так и её экономических субъектов в условиях конъюнктурных колебаний рынка.
 Туристическая инфраструктура.
 Инфраструктура космической деятельности.
 Информационная инфраструктура.

Связанные значения 
 Инфраструктура открытых ключей — технология аутентификации.
 Инфраструктура управления привилегиями — методы, позволяющие связать сертификаты PKI с предоставлением каких-либо привилегий и полномочий.

Примечания 

 
Физические системы